Ravnec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ravnets (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Burgas, 
 Ravnets (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar